Белгрејд (-{Belgrade}-) је енглески назив, односно прилагођен изговор, за Београд, главни град Србије.

Насељена места која се зову Белгрејд у Сједињеним Америчким Државама су:
 Белгрејд (Мејн);
 Белгрејд (Минесота, Ст. Луис Округ);
 Белгрејд (Минесота);
 Белгрејд (Мисури);
 Белгрејд (Монтана);
 Белгрејд (Северна Каролина);
 Белгрејд (Небраска);
 Белгрејд (Тексас);

у Јужној Африци:
 Белгрејд (Квазулу-Натал).

Поред насељених места постоје и објекти:
 Белгрејд театар – позориште у Енглеској, у граду Ковентрију.

Види још 
 Београд (вишезначна одредница)
 Биоград на Мору, град у Хрватској
 Белгород, град у Русији